Gewebe steht für:

 Gewebe (Biologie), Verband funktionsgleicher Zellen in einem Organismus
 Gewebe (Textil), rechtwinkliges Flächengebilde aus Fäden

Siehe auch:
 Drahtgewebe (Filtration)